Горњи Корићани може бити:

 Горњи Корићани (Кнежево), насељено мјесто у општини Кнежево, Република Српска, БиХ
 Горњи Корићани (Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација БиХ, БиХ